Le terme Route 19 désigne plusieurs routes :

Afrique

Madagascar 
 Route provinciale 19

Amérique du Nord

Canada 
 Route 19 en Nouvelle-Écosse
 Route 19 en Ontario

États-Unis 
 U.S. Route 19
 Interstate 19

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 19

Uruguay 
 Route 19

Europe 
 Route européenne 19
 Route européenne 019

Allemagne 
 Route fédérale 19

Serbie 
 Route magistrale 19

Suisse 
 Route principale 19

Voir aussi 
  dans certains pays
  dans certains départements, en France